Cerro Lucero bezeichnet mehrere Erhebungen:

 Cerro Lucero (Mexiko), in Mexiko
 Cerro Lucero (Region Apurímac, Peru), in Peru
 Cerro Lucero (Region San Martín, Peru), in Peru
 Cerro Lucero (Cayey, Puerto Rico), in Puerto Rico     
 Cerro Lucero (Guayama, Puerto Rico), in Puerto Rico